Esistono più comuni francesi con questo nome

Aujac – Charente Marittima
Aujac – Gard